

Patronyme 

 Pierre de Bourdeille, dit Brantôme () est un écrivain français

Toponyme 

 Brantôme, commune française du département de la Dordogne ;
 Saint-Pierre de Brantôme, ancienne abbaye bénédictine du département de la Dordogne.

Odonymes : 
 le passage Brantôme, dans le  de Paris ;
 la rue Brantôme, dans le  de Paris ;
 l'ancienne rue Brantôme à Paris, aujourd'hui disparue.

Autres 
 Brantôme (1931-1952) cheval de course gagnant du Prix de l’Arc de Triomphe en 1934 ;
 prix Brantôme de sculpture.